Boukar peut désigner :
 Abba Boukar, un homme politique camerounais
 Alioum Boukar, un footballeur camerouno-turc
 Mustapha Boukar, un footballeur international algérien
 le district de Boukar-Jyraou, un district du Kazakhstan